De Belgische Supercup van het seizoen 1995/96 vond plaats op woensdag 14 januari 1997 in het Jan Breydelstadion. Kampioen en Bekerwinnaar Club Brugge nam het op tegen verliezend Bekerfinalist Cercle Brugge. De landskampioen won met 5-2. Het was de achtste Supercup voor Club Brugge.

Wedstrijddetails 

Supercup voetbal België
Voetbal in 1997
Sportevenement in Brugge